

Sigle 
 Servizio Idrico Integrato
 Sindrome dell'intestino irritabile disordine della funzione intestinale
 Société pour l'Informatique Industrielle azienda francese di consulenza ed ingegneria in tecnologie avanzate
 Standards Institution of Israel

Codici 
 SII – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sidi Ifni (Marocco)
 sii – codice ISO 639-3 della lingua shom peng